Puhatschiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung / oder Пугачевка/Pugatschewka) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Rokytne, siehe Puhatschiwka (Rokytne, Kiew)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Mlyniw, siehe Puhatschiwka (Mlyniw)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Korosten, siehe Puhatschiwka (Korosten)
 Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Schaschkiw, siehe Puhatschiwka (Schaschkiw)
 Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Uman, siehe Puhatschiwka (Uman)